Les chitons, nom communs des mollusques de la classe des Polyplacophora ; 
 Chiton un genre de la classe précédente ;
 Le chiton, un vêtement porté dans la Grèce antique.